Numele Euridice a fost purtat de mai multe personaje din mitologia și literatura grecilor antici. 

 Cea mai celebră figură cu acest nume a fost iubita lui Orfeu, Euridice.
 Soția lui Creon, regele Tebei, care e pomenită în Antigona de Sofocle, se numește la fel. Această Euridice se sinucide atunci când află că fiul ei Haemon a murit alături de Antigona.
 O Euridice a fost soția lui Acrisius, rege în Argos, mama Danaei și deci bunica lui Perseu. După legendă, aceasta era fiica lui Lacedaemon și a Spartei, miticii fondatori ai Spartei. Adeseori ea e confundată cu nimfa Euridice, iubita lui Orfeu. 
 Soția lui Nestor se numea și ea Euridice (Homer: Odiseea, cântul III, versul 452).
 Soția lui Aeneas se numea, conform lui Pausanias, Euridice (Descrierea Eladei, cartea 10, 26,1).
 O fiică a lui Adrastus s-a numit astfel și a fost căsătorită cu Ilus, tatăl lui Laomedon.
 Alt nume pentru soția lui Electrion și fiica lui Pelops

Numele a fost purtat și de persoane reale din istoria grecilor: 
 Euridice s-a numit fiica lui Sirrhas din Elimiotis, mama lui Filip al II-lea al Macedoniei și bunica lui Alexandru Macedon. 
 Numele a fost îndrăgit de casa regală din Macedonia, atât prima cât și ultima soție a lui Filip al II-lea al Macedoniei s-au numit Euridice (cf. Bremmer 1991, p. 16).
 Adea, o nepoată a lui Filip al II-lea al Macedoniei din prima lui căsnicie a fost numită după căsătorie Euridice (cf. Bremmer 1991, p. 16).
 Demetrius Poliorcetes s-a căsătorit cu o ateniană care s-a numit după nuntă Euridice (cf. Bremmer 1991, p. 16).
 Cea de-a doua soție a lui Ptolemeu Soter (Lagi) se numea Euridice.

Bibliografie 

 Jan Bremmer: Orpheus: From Guru To Gay, în: Philippe Borgeaud (îngrijitor de ediție): Orphisme et Orphée - en l´honneur de Jean Rudhardt, Geneva 1991 (= Recherches et Rencontres. Publications de la Faculté des lettres de Genève 3), p. 12-30, capitolul "1. The Name Eurydice", p. 12-17.